Karen Karapetjan ist der Name folgender Personen:

* Karen Karapetjan (Politiker, 1961) (* 1961), armenischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung 
 Karen Karapetjan (Politiker, 1963) (* 1963), armenischer Politiker, Bürgermeister und Ministerpräsident